UCI to:
 Union Cycliste Internationale – Międzynarodowa Unia Kolarska
 United Kennel Clubs International – międzynarodowa organizacja kynologiczna
 University of California, Irvine – Uniwersytet w Irvine
 Ultrasonic Contact Impedance – metoda oznaczania twardości metali